Шавьер Вьейра де Васконселос (; 14 января 1992, Андорра-ла-Велья, Андорра) — андоррский футболист, полузащитник клуба «Лузитанс». Выступал в национальной сборной Андорры.

Его старший брат Марсио Вьейра (1984) — футболист, полузащитник «Атлетико де Монсон» и сборной Андорры.

Биография

Клубная карьера 

Выступал за молодёжную команду «Теруэль». В 2010 году стал игроком клуба «Атлетико де Монсон», которое играло в низших дивизионах Испании. В команде сыграл 117 матчей и забил 9 голов. В январе 2015 года стал игроком клуба «Андорра» из столицы одноимённого княжества. В сезоне 2014/15 сыграл всего 3 матча. 29 января 2015 года попал в автомобильную аварию.

Карьера в сборной 

Выступал за юношескую сборную Андорры до 17 лет и провёл 6 матчей в турнирах УЕФА. За сборную до 19 лет сыграл 9 игр. В составе молодёжной сборной до 21 года провёл 18 матчей и забил 1 гол (в ворота Молдавии) в официальных турнирах УЕФА.

15 октября 2013 года дебютировал в национальной сборной Андорры в отборочном матче чемпионата мира 2014 против Венгрии (2:0), Вьейра вышел на 80-й минуте вместо Карлоса Пеппе. Второй матч провёл 26 марта 2014 года против Индонезии (1:0), Шавьер вышел на 71 минуте вместо Пеппе.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Андорры
Игроки сборной Андорры по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Андорры по футболу
Игроки ФК «Атлетико» Монсон
Игроки ФК «Андорра» Андорра-ла-Велья
Игроки ФК «Энкам»
Игроки ФК «Лузитанс»